

Patronyme 

  Famille Serruys, (famille belge) dont : 
Henri Serruys, (1796 — 1883), homme politique belge ;
Auguste Serruys, (1845 - 1928), homme politique libéral belge ;
Jean-Baptiste-Hubert Serruys, (1754 - 1833), bourgmestre d'Ostende ;

Désiré Serruys, (1859 — 1922), peintre et homme politique belge ;
 Daniel Serruys, (1875 — 1950), économiste et homme politique français ;
 Yvonne Serruys, (1873 — 1953), sculptrice française ;
 Henry Serruys, (1911 — 1983), scheutiste et mongoliste belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme